Brecker kan syfta på:

 Michael Brecker (1949–2007), en amerikansk jazzsaxofonist och kompositör
 Randy Brecker (1945–), en amerikansk trumpetare och flygelhornist
 Brecker Brothers – en jazzrockgrupp
 Return of the Brecker Brothers – ett musikalbum av The Brecker Brothers